Э́дгар Э́лджернон Ро́берт Га́скойн-Се́сил, 1-й виконт Сесил из Челвуда (; , Лондон — , Западный Суссекс) — британский юрист, парламентский, общественный и государственный деятель, активный сотрудник и идеолог Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии мира 1937 года, вручённой ему за заслуги перед Лигой Наций.

Биография 

Родился  в Лондоне, третий сын лорда Роберта Гаскойн-Сесила (в будущем — 3-го маркиза Солсбери и британского премьер-министра) и Джорджины, дочери барона Олдерсона.

В 1906 начал политическую карьеру, победив на выборах в парламент от Консервативной партии.

В 1911 был избран в парламент в качестве независимого кандидата.

С 1923 член Палаты лордов.

Некоторые факты 
Присутствовал на последнем послевоенном заседании Лиги Наций в 1946 году. Сторонник идей мира и разоружения. Автор автобиографии «Весь путь» о своей работе в Лиге и мире между двумя мировыми войнами. Почётный пожизненный президент Ассоциации Объединённых Наций.

Примечания

Литература 
 Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ. — : Прогресс, 1992. © The H.W. Wilson Company, 1987. © Перевод на русский язык с дополнениями, издательство «Прогресс», 1992.

Ссылки 

 Biography of Cecil
 Cecil’s Nobel lecture
 
 
 
 Сесил, Роберт Энциклопедия Кругосвет

Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Канцлеры герцогства Ланкастерского
Лорды-хранители Малой печати
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Лига Наций
Роберт
Виконты Соединённого королевства
Дети премьер-министров